El término Región Sur o Región del Sur puede referirse a:

 Región Sur, Brasil.
 Región Sur, Ecuador.
 Región Sur, Estados Unidos.
 Región Sur, Ucrania.
 Región del Sur, Argentina.
 Región del Sur, Camerún.
 Región del Sur, Malaui.
 Región Sur, Nariño (Colombia).
 Subregión Sur, Valle del Cauca (Colombia).